Вита́лий Валенти́нович Копачёв (род. 15 февраля 1963, Северодонецк) — российский художник.

Биография 
В 1983 году Виталий Копачёв окончил Донецкое государственное художественное училище, в 1988 году — художественно-технологический факультет Московского технологического института. Член Московского Союза художников, Творческого Союза Художников России. С 16.03.1988 работал в должности художника в НИИ Художественной промышленности. 20.01.1989 г. принят на должность научного сотрудника в выставочный зал «Арбат» Киевского района г. Москвы (с 1992 г. — московский выставочный зал «Галерея А3»). С июля 1989 г. по июль 2017 г. работал в должности директора данного выставочного зала (в настоящее время — ГБУК г. Москвы «МВЗ „Галерея А3“»).

Творчество и общественная деятельность 

По утверждению персонального сайта художника, участвовал более чем в 100 выставках начиная с XVIII Выставки молодых художников в Манеже (1988 г.) — в том числе в групповой выставке «Восемь художников из Москвы» (; 1993 г., Штутгарт, Walter Bishoff Galerie, вместе с Валерием Айзенбергом, Валерием Кошляковым, Натальей Нестеровой, Евгением Гороховским, Сергеем Базилевым и др.), международном художественном проекте «Невозможные соединения» (; 3 июня — 8 июля 2007 г., Германия (в городах Ханн-Мюнден, Кассель, Гёттинген), выставках в Берне, Лодзи, Орхусе, Виборге и др. Прошла персональная выставка «Агарти» в государственной галерее «На Солянке» (Москва, 2003 г.). Участвовал в выставке «Непричастность» (Виталий Копачёв / Андрей Волков) в центре дизайна Artplay (Москва, апрель — май 2013 г.); издан каталог выставки. Также прошла персональная выставка в галерее «ЛЕГА» (Москва, 2015 г.). Принимал участие в выставке «Капа. Миниатюры 90-х». В 2016 г. прошла персональная выставка. Участвовал в выставке «Работы на бумаге» в Omelchenko Gallery (Москва, 2017 г.). Состоялись персональные выставки в Omelchenko Gallery (Москва): «Пульсация» (2018 г.), «Окрестности» (живопись).

Номинант Премии Кандинского (2007). «Хлебниковым живописи» назвал Копачёва писатель Юрий Кувалдин.

С 16 июля 1989 года по 3 июля 2017 года — директор Московского выставочного зала Галерея «А3». 

Виталий Копачёв сформулировал свой визуальный язык достаточно рано — практически сразу же после профессионального появления «на публике». Ему удалось сделать его абсолютно узнаваемым, его образная система поддерживается и развивается на протяжении вот уже почти тридцати лет. События внутренней биографии художника не всегда является продолжением или прямым следствием внешних событий, но в случае с Копачёвым некоторую связь можно усмотреть. Рискну предположить, что его редкая внутренняя убежденность, даже «упертость» определенным образом связана с таким же многолетним, как и его творчество, руководством галереей А3. Начав свою работу с небывалых по смелости для своего (да уже и для нашего) времени проектов, Виталий сталкивался не просто с «веяниями», но скорее с ураганом стратегий, мнений, эго как прославленных, так и развивающихся авторов. В этой ситуации личная художественная система подвергается постоянным перегрузкам, проверке на прочность — возможно ли сочетать широту взглядов, приятие противоположных точек зрения в публичной деятельности и строгость выбора в личном творчестве? Пример Копачёва отвечает утвердительно, даже если принять это как исключение из правил. Однако отграничивание, концентрация и кристаллизация персонального художественного опыта подразумевает задачу следующего уровня сложности — это испытание самим собой; постоянный тест на способность к изменениям, на готовность рисковать самым лучшим и успешным. Впрочем, кажется, что Виталий видит в этом не столько вызов, сколько новые возможности. В проекте «Непричастность», который стал своего рода манифестом, он окончательно сформулировал свои основные приоритеты в искусстве, где понятие «независимости» является базовым. Собственно, в этом ключ, открывающий пространства Копачёва: для понимания его работ важно учитывать, что всё, что необходимо для их чувствования, считывания — находится внутри них. Их независимость — не в герметичности, а в целостности, наполненности. Для их восприятия не требуется привлечения дополнительных, внешних ассоциаций или вербального «руководства к просмотру» — их нужно видеть такими, как они есть, для этого они абсолютно открыты. 

Андрей Волков

Основные выставки: 
1988 г. — 18-я выставка молодых московских художников (Москва, Манеж)

— Осенняя выставка московских художников (Москва, Кузнецкий Мост, д. 11)

— Всесоюзная выставка молодых художников (Москва, Манеж)

1988—1989 гг. — Международная выставка молодых художников социалистических стран (Москва, Манеж)

1989 г. — выставка московских художников «Цвет-форма» (Москва, ул. Вавилова, выставочный зал МОСХ)

— первая выставка молодых художников «Вне жанра», Москва — Ленинград, (Москва, Дворец молодёжи)

1990 г. — республиканская выставка молодых художников «Молодость России» (Москва, ЦДХ); издан каталог выставки

— выставка московских художников «По ту сторону времени»: М. Шпиндлер, Е. Гороховский, В. Айзенберг, А. Лентовская, Т. Иванова, Е. Копачёва, Е. Горчакова, В. Безрядин, П. Разгуляев, В. Копачёв (Москва, государственная галерея «На Солянке»)

— 19-я выставка молодых московских художников (Москва, Кузнецкий Мост, д. 11)

1993 г. — выставка «Восемь художников из Москвы»: В. Айзенберг, С. Базилев, Е. Гороховский, Р. Гудиев, Е. Копачёва, В. Кошляков, Н. Нестерова, В. Копачёв (Германия, Штутгарт, Walter Bishoff Gallery)

1995 г. — Триеннале художественного текстиля (1995 г.,  Польша, г. Лодзь); диплом триеннале; издан каталог выставки

— Международный симпозиум художников (Дания, г. Виборг)

1991—1993—1996 г.г. — персональные выставки совместно с Е. Копачёвой (Швейцария, Atelier Worb, Берн)

1999 г. — выставка «Art-communication tour» ACT 99. Художники Австрии и России (Австрия, г. Линц — май, Москва — июль 1999 г.); издан каталог выставки

2003 г. — персональная выставка «Агарти», живопись, графика (Москва, государственная галерея «На Солянке»); издан каталог выставки

— международное биеннале Malta International (105 Countries) Art Biennale (Мальта, De Porres Cultural Centre)

2004 г. — выставка и аукцион «Деятели искусств-будущим поколениям»: Ирина Старженецкая, Андрей Гросицкий, Александр Волков, Евгений Гороховский, Наталья Ситникова, Рубен Апресян, Виталий Копачёв, Виктория Никонова, Татьяна Назаренко, Андрей Волков (Москва, посольство Королевства Нидерланды); издан каталог выставки

2005 г. — выставка московских художников «Картина № 1»: В. Умнов, Б. Марковников, К. Голицына, В. Копачёв, Вал. Волков, А. Панкин, Б. Левикова, С.и Т. Костриковы, Н. Наседкин, А. Гольдман, М. Кастальская, Ал. Волков, Н. Ситникова, Е. Гор, А. Гросицкий, В. Башлыков, Ан. Волков, Е. Гороховский, Л. Пелих, В. Опара, Е. Вахтангов, П. Караченцов (Москва, галерея «А3»); издан каталог выставки

2006 г. — сессии московских художников «Невозможные соединения» (Москва, Галерея «А3»); издан каталог выставки

2007 г. — выставки проекта «Невозможные соединения» в Германии: П. Караченцов, А. Волков, В. Копачёв, Е. Старкова, Давид Ру, В. Опара, Н. Гелинг, Э. Бушон, Т. Кострикова, М. Опара (Центральный выставочный зал Packhof, г. Ханн-Мюнден, галерея Alte Feuerwache, г. Гётинген, школа Waldau, г. Кассель, галерея Dreiklang, г. Ханн-Мюнден); издан каталог выставки

— выставка номинантов Премии Кандинского (Москва, ЦСИ «Винзавод»); издан каталог выставки

2008 г. — выставка 20 московских художников без названия (Москва, галерея «А3»); издан каталог выставки

— выставка картин: Игорь Снегур, Виталий Копачёв, Александр Трифонов (Москва, галерея «А3»)

2010 г. — выставка московских художников «Мир живописи и скульптуры» МСХ (Москва, ЦДХ)

— выставка «Демаркация» Виталий Копачёв, Сергей/Татьяна Костриковы (Москва, выставочный зал МСХ, Старосадский пер., д. 5)

2012 г. — выставка московских художников «Воздух сомнений» к 80-летию МСХ, (живопись, скульптура): Г. Тихомирова, И. Покладова, В. Щербина-Сибирский, О. Филиппов, В. Копачёв, Г. Красношлыков, О. Карелиц (Москва, Кузнецкий Мост, д. 20)

2013 г. — выставка «Непричастность» Виталий Копачёв / Андрей Волков (Москва, центр дизайна Artplay); издан каталог выставки

2015 г. — выставка «Контрапост» А. Волков / В. Копачёв (г. Кострома, муниципальная художественная галерея)

— выставка московских художников «За живое» (Москва, Omelchenko Gallery); издан каталог выставки

— персональная выставка «Миниатюры 90-х» (Москва, галерея «Лега»)

2016 г. — персональная выставка «Капа. Работы на бумаге» (Москва,Omelchenko Gallery); издан каталог выставки

2017 г. — персональная выставка «Пульсация» (Москва, Omelchenko Gallery)

2018 г. — персональная выставка «Я вспоминаю» (Москва, галерея «А3»)

— персональная выставка «Окрестности» (Москва, Omelchenko Gallery); издан каталог выставки

— персональная выставка «Капаграфика» (Москва, Выставочный зал Московского союза художников, ул. Кузнецкий Мост, д. 20); издан каталог выставки

— персональная выставка «КАПАRT. Картины Виталия Копачёва» (Москва, Центральный дом художника)

2019 г. — персональная выставка «Обманчивое видение» (Москва,Omelchenko Gallery)

— межрегиональная передвижная выставка «Живописная Россия» (организаторы: РАХ, ТСХР, МСХ); издан каталог выставки

— выставка «Жёлтый звук» к 85-летию А.Шнитке (Москва, Музей-заповедник «Царицыно»); издан каталог выставки

2020 г. — выставка «Фокус», В. Копачёв / А. Волков (совместная выставка, Москва, Кузнецкий Мост, д. 20, выставочный зал МСХ)

— благотворительный арт-аукцион: https://artsfromthehearts.com/2020-06-14 (Москва, Bidspirit, 14 июня 2020 года) 

2021 г. — персональная выставка в СДМ-Банке (Москва, Волоколамское шоссе, д. 73)

— персональная выставка «Непричастность» («Галерея XXI века» ОВЗ Москвы, Кременчугская ул., д. 22)

2022 г.- выставка "Без границ.Художники Донбасса",в рамках фестиваля "Таврида.Арт"( Крым)

- Выставка московских художников абстракционистов "8 1/2" ( Москва,Армянский музей "ТАПАН",Олимпийский проспект,9)

2023 г.- выставка живописи "АРТВИЗИТ,Москва-Петербург" (Санкт-Петербург, IFA, Невский проспект, 60)
 
 Видео картин и выставок Виталия Копачёва (Москва): https://www.youtube.com/user/1963kapa
 2007 г., Москва: http://www.kandinsky-prize.ru/vitalij-kopachev/

Награды 
Награды:
 медаль «В память 850-летия Москвы»,
 Почётная грамота Комитета по культуре Москвы"За активное участие в подготовке и празднованию 850-летия основания Москвы"07.09.1997 г.
 Диплом «За активное участие в подготовке и проведении празднования 200-летия А. С. Пушкина»(Комитет по культуре Москвы, июль 1999 г.)
 Почётная грамота Комитета по культуре Правительства Москвы «За достижения в культурно-просветительной и выставочной деятельности»2003 г.
 медаль «В память святых равноопостольных Мефодия и Кирилла» (МФСПиК — Международный Фонд славянской письменности и культуры).
 медаль Московского союза художников «За заслуги в изобразительном искусстве».
 ветеран труда (удостоверение РФ, серия Т-III № 275878 от 17.09.2014 г.)

Примечания

Ссылки 
 Статья о В.Копачеве «Дыхание космоса» Юлии Кульпиной в журнале «Диалог искусств» № 4.2014 г..
 Персоны: Копачёв Виталий Валентинович.
 Просмотр картин Виталия Копачёва online.
 Vernisage 1+20: Виталий Копачев, «Тени Золотого Солнца», «Глубина», «Белый Свет», «Цветы Верха и Низа»

Современные художники России
Художники-абстракционисты
Выпускники Российского государственного университета туризма и сервиса